L'accident du comté d'Imperial est un accident survenu le matin du 2 mars 2021 lorsqu'un véhicule utilitaire sport Ford Expedition transportant 25 passagers et voyageant en direction ouest sur Norrish Road dans le comté d'Imperial, en Californie, est entré en collision avec un camion semi-remorque, tuant 13 personnes et en blessant 12. Le camion transportait une cargaison de gravier et appartenait à la société Haven & Sons.

Contexte 
La Ford Expedition offrait jusqu'à neuf places assises dans les modèles des années antérieures à 2007 (avec une option de banquette avant dans la première rangée); les modèles postérieurs à 2007 ont des sièges baquets dans la première rangée et peuvent accueillir huit passagers. Avant l'accident, les sièges du milieu et arrière avaient été enlevés.

Conséquences 
L'accident a fermé toutes les voies dans les deux sens du SR-115. Le chef de la division de patrouille routière de Californie, Omar Watson, a décrit l'accident comme "très triste". Le National Transportation Safety Board a annoncé une enquête sur l'accident. Les autorités californiennes travaillent avec le consulat mexicain pour déterminer qui était dans le véhicule et pour aviser les plus proches parents.

Notes et références 

Transport aux États-Unis
Catastrophe en 2021
2021 en Californie
Mars 2021